Ženská dvouhra Upper Austria Ladies Linz 2020 probíhala v první polovině listopadu 2020, jakožto závěrečný turnaj sezóny ovlivněné pandemií covidu-19. Do singlové soutěže lineckého tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu v hale nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla Američanka Coco Gauffová, která do turnaje nezasáhla.

Vítězkou se stala nejvýše nasazená Běloruska Aryna Sabalenková, jež ve finále zdolala turnajovou dvojku Belgičanku Elise Mertensovou po dvousetovém průběhu 7–5 a 6–2. V probíhající sezóně si připsala třetí turnajové vítězství, které představovalo její osmý singlový titul na okruhu WTA Tour. Bodový zisk ji vrátil do elitní světové desítky, kterou uzavírala.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Linz Open
Tenis v Rakousku v roce 2020
WTA Tour 2020